Коген — фамилия, одна из самых распространенных среди европейских евреев.

Известные носители 
 Коген, Анна-Жан-Филипп (1781—1848) — французский журналист и писатель.
 Коген, Герман (; 1842—1918) — немецко-еврейский философ-идеалист, глава Марбургской школы неокантианства.
 Коген, Ешая Элазар (род. 1971) — главный раввин Казахстана с 1994 г., главный посланник Любавичского Ребе в Казахстане.
 Коген, Илья Эльчафанович (1893—?) — живописец.
 Коген, Иосиф Львович (1911—?) — деятель советских спецслужб.
 Коген, Лазарь Фейерович (1897—1941/1942) — советский футбольный тренер.
 Коген, Соломон Аронович (1830—1900) — караимский меценат, табачный фабрикант.
 Коген, Эмиль (; 1842—1905) — немецкий геолог и минералог.
 Коген, Эрнст Юлиус (1869—1944) — химик и минералог, профессор Утрехтского университета.
 Коген, Юрий Борисович (1937—2022) — украинский общественный и политический деятель, народный депутат Украины II созыва.
 составные фамилии
 Коген-Блинд, Фердинанд (1844—1866) — немецкий революционер, совершил покушение на Отто Бисмарка.
 Коген Эррера, Авраам (), Алонсо Нуньес де Эррера (; 1570—1635) — религиозный философ и каббалист.
 Гершон га-Коген, Иосиф бен-Мордехай (1510—1591) — раввин и талмудист.

См. также 
 
 
 
 Кохэн

Примечания